Алекса́ндр Шишко́в:
 Шишков, Александр Ардалионович (1799—1832) — русский поэт, писатель и переводчик.
 Шишков, Александр Валерьевич (1980—2022) — украинский игрок в пляжный футбол, футбольный тренер и функционер
 Шишков, Александр Васильевич (1883—1920) — русский революционер, большевик.
 Шишков, Александр Владимирович (1988—2022) — российский военный, офицер-танкист, участник вторжения в Украину, герой России.
 Шишков, Александр Семёнович (1754—1841) — русский государственный и общественный деятель, государственный секретарь и министр народного просвещения; адмирал, литературовед, мемуарист.